V2X steht als Abkürzung für:
 Vehicle-to-everything, Vernetzheit eines Verkehrsmittels mit seiner Umgebung, siehe Verkehrsvernetzung  
 V2X, zusammenfassend für alle Formen des birektionellen Ladens (kurz: Bidi-Laden), siehe Bidirektionales Laden #Vehicle-to-X (V2X)

Abkürzung